

Cinema 
 Bad Blood – film del 1981 diretto da Mike Newell
 Bad Blood – film del 1989 diretto da Chuck Vincent
 I volti della vendetta (Bad Blood) – film del 1994 diretto da Tibor Takács
 Bad Blood – film del 2011 diretto da Michael Yebba
 Bad Blood – film del 2012 diretto da Conrad Janis

Musica 
 Bad Blood – album di Peter Dolving del 2003
 Bad Blood – singolo di Siobhan Fahey del 2004
 Bad Blood – album dei Bastille del 2013
 Bad Blood – album dei Blood on the Dance Floor del 2013
 Bad Blood – singolo dei Bastille del 2012
 Bad Blood – singolo di Taylor Swift del 2015
 Bad Blood!!! – album dei Gerling del 2003

Televisione 
 Bad Blood – miniserie canadese del 2017
 L'occhio che ci spia (Bad Blood) – episodio della nona stagione di Grey's Anatomy
 Operazione riciclaggio (Bad Blood) – episodio della seconda stagione di Burn Notice - Duro a morire
 Cattivo sangue (Bad Blood) – episodio della prima stagione di Law & Order - Unità vittime speciali
 Un caso di coscienza (Bad Blood) – episodio della seconda stagione di Prison Break
 Cattivo sangue non mente (Bad Blood) – episodio della terza stagione di True Blood
 Vampiri (Bad Blood) – episodio della quinta stagione di X-Files
 Cattivo sangue (Bad Blood) – episodio della quarta stagione di Haven

Altro 
 Bad Blood – videogioco del 1990
 Bad Blood – evento di wrestling